Евгений Васильевич Горячев (род. 27 сентября 1953 года) —
мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом),
вице-чемпион мира 1983 года.

Карьера 
Е. В. Горячев начал играть в хоккей с мячом в 1964 году в детской команде Клуба им. Васи Иванова.
В 1968/69 году выступал в юношеском составе «Радуги».

«Радуга» стала его первой взрослой командой. Здесь он проиграл один сезон.
А к началу сезона 1970/71 года перешёл в «Старт».
Здесь он провёл 22 сезона. Здесь он стал вице-чемпионом страны, обладателем кубка СССР.
Является рекордсменом по количеству игр, проведённых в составе «Старта» — 402.

Привлекался в сборную СССР.
На чемпионате мира 1983 года стал вице-чемпионом мира.

Хорошо играл в хоккей на траве. В 1974—1977 годах выступал в
высшей лиге в составе «Старта».

После окончания карьеры работал в структуре «Старта». В 1992—94 тренер «Старта».

Достижения 
 Вице-чемпион СССР — 1980
 Обладатель Кубка СССР — 1983 
 Второй призёр Кубка СССР — 1986 
 Чемпион РСФСР — 1975 

 Вице-чемпион мира — 1983 
 Победитель турнира на призы газеты «Советская Россия» — 1982 

В списке 22 лучших игроков сезона — 1982

Ссылки 
Мастера спорта СССР международного класса
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХТ «Старт»
Тренеры КХМ «Старт»